Натуральне число 299
 299 рік до нашої ери
 299 рік нашої ери